Suzuka steht für:
 Suzuka, Stadt in Japan
 Suzuka-Quasi-Nationalpark
 Suzuka (Gattung), eine Gattung in der Familie der Laufkäfer
 Suzuka (Manga), eine japanische Manga-Reihe
 Suzuka-Gebirge in der japanischen Präfektur Mie
 Suzuka International Racing Course, Rennstrecke in Japan
 8-Stunden-Rennen von Suzuka, Langstreckenrennen für Motorräder

Suzuka ist der Name folgender Personen:
 Suzuka Hasegawa (* 2000), japanische Schwimmerin
 Suzuka Nakamoto (* 1997), japanische Sängerin